Молодёжная сборная Украины по футболу — команда, в составе которой могут выступать футболисты Украины в возрасте 21 года и младше. Собирается под руководством Федерации Футбола Украины. Вице-чемпион Европы по футболу 2006 года.

Достижения

Основные турниры

Чемпионат Европы 
 1994 — не прошла квалификацию
 1996 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе
 1998 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе
 2000 — не прошла квалификацию: 3-е место в отборочной группе
 2002 — не прошла квалификацию: 1-е место в отборочной группе, проигрыш в стыковых играх
 2004 — не прошла квалификацию: 3-е место в отборочной группе
 2006 — Вице-чемпион
 2007 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе, непопадание в стыковые игры по дополнительным показателям
 2009 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе, непопадание в стыковые игры по дополнительным показателям
 2011 — 4-е место на групповом этапе
 2013 — не прошла квалификацию: 3-е место в отборочной группе
 2015 — не прошла квалификацию: 2-е место в отборочной группе, проигрыш в стыковых играх
 2017 — не прошла квалификацию: 4-е место в отборочной группе
 2019 — не прошла квалификацию: 3-е место в отборочной группе
 2021 — не прошла квалификацию: 3-е место в отборочной группе
 2023 —

Олимпийские игры 
 1996 — не прошла квалификацию
 2000 — не прошла квалификацию
 2004 — не прошла квалификацию
 2008 — не прошла квалификацию
 2012 — не прошла квалификацию
 2016 — не прошла квалификацию

Прочие турниры

Кубок Содружества 
 2012 — 1/2 финала
 2013 — 2-е место
 2014 — Чемпион

Тренеры сборной

Состав сборной 
Ниже указаны игроки, получившие вызов для участия в учебно-тренировочном сборе (20-27 марта 2023)

Рекордсмены

По количеству матчей

Ссылки 
 Веб-сайт Футбольной Федерации Украины
 Бомбардиры и «гвардейцы» молодёжной сборной
 От Горбунова до Юрана

Сборная Украины по футболу
Украина